
Comitatul DeKalb, conform originalului din limba engleză, DeKalb County, se poate referi la mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, denumite în onoarea generalului german Johann de Kalb (1721–1780), care a servit în Războiul de Independență al Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul DeKalb, statul 
 Comitatul DeKalb, statul 
 Comitatul DeKalb, statul 
 Comitatul DeKalb, statul 
 Comitatul DeKalb, statul 
 Comitatul DeKalb, statul

Alte utilizări 
 USS DeKalb County (LST-715), un vas al United States Navy cu două stagii de folosință 
 DeKalb County High School, liceu din localitatea Smithville, statul Tennessee

Vezi și 
 DeKalb (dezambiguizare)